Luci Gel·li Publícola I, cònsol 72 aC 
 Luci Gel·li Publícola II, consol el 36 aC
 Luci Gel·li Publícola III, cònsol romà
 Gel·li Publícola (polític), polític romà
 Gel·li Publícola (qüestor), qüestor romà